Zbrodnia w Kątach – zbrodnia UPA na Polakach we wsi Kąty w dawnym powiecie lubomelskim na Wołyniu
 Obrona Kut – obrona wsi Kuty (Kąty) w dawnym powiecie krzemienieckim na Wołyniu przed UPA i OUN-M i zbrodnia na 67 mieszkańcach wsi
 Zbrodnie w Kutach nad Czeremoszem – zbrodnie ukraińskich nacjonalistów na Polakach w miasteczku Kuty w dawnym powiecie kosowskim (województwo stanisławowskie)